El Riíto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Riíto, Nayarit, Huajicori, 
 El Riíto, Hidalgo, Tecozautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar